Piggott steht für:

 Piggott (Arkansas), Ort im Clay County
 Piggott-Haken, Bedienelement in Segelflugzeugen

Pigott ist der Familienname folgender Personen:
 Derek Piggott (1922–2019), britischer Segelflieger
 Lester Piggott (1935–2022), britischer Jockey und Rennpferdtrainer
 Peggy Piggott (1912–1994), englische Archäologin und Prähistorikerin
 Richard Piggott (1835–1889), britischer Journalist
 Stuart Piggott (1910–1996), britischer Archäologe
 William Roy Piggott (1914–2008), britischer Physiker

Sonstiges:
 Piggott-Halbinsel, Halbinsel an der Lassiter-Küste, Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Piggot
 Pigot
 Pigott